El vol del borinot és un interludi orquestral que pertany a la primera escena del tercer acte de l'òpera El conte del tsar Saltan de Nikolai Rimski-Kórsakov, composta entre el 1899 i el 1900. Molt popular, Serguei Rakhmàninov en feu una transcripció per a piano, tot i que no és l'única. També hi ha transcripcions per a molts altres instruments. És un clar exponent del cromatisme.

Informació general 
Aquí hi ha el text de l'escena en la qual el Cigne-Ocell canta durant aquesta música:

Enllaços externs 
 Pàgina MIDI de quatre versinos del vol (aneu avall fins a trobar "Rimski-Kórsakov") 
 Pàgina de partitures. Aquí hi podreu trobar una transcripció per a piano de la partitura i el seu corresponent arxiu MIDI (aneu avall i poseu al cercador "Korsakov")

Obres de Nikolai Rimski-Kórsakov